A Publius Cornelius Scipio Nasica nevet számos jeles ókori római személyiség viselte a Scipio család egyik ágában:

Publius Cornelius Scipio Nasica, Scipo Africanus unokatestvére, consul Kr. e. 191-ben
Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum, az előbbi fia, Kr. e. 162-ben és Kr. e. 155-ben consul
Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, az előbbi fia, Kr. e. 133 consulja
Publius Cornelius Scipio Nasica, az előbbi fia, Kr. e. 111 consulja
Publius Cornelius Scipio Nasica, az előbbi fia, praetor Kr. e. 93-ban
Publius Cornelius Scipio Nasica, az előbbi fia, Quintus Caecilius Metellus Pius adoptálta a Caeciliusok közé